Lucrezia de’ Medici ist der Name folgender Personen:

 Lucrezia di Cosimo de’ Medici (1545–1562), Tochter von Cosimo I.
 Lucrezia di Francesco de’ Medici (1572–1574), Tochter von Francesco I. de’ Medici
 Lucrezia di Lorenzo de’ Medici (1470–1553), Tochter von Lorenzo dem Prächtigen 
 Lucrezia di Piero de’ Medici (genannt Nannina; 1448–1493), Tochter von Piero di Cosimo de’ Medici